Pojęcie to odnosić się może do jednej z nekropolii na terenie Junikowa w Poznaniu:
 współczesny cmentarz komunalny Junikowo
 dawny cmentarz ewangelicki w Junikowie